Сен-Жульє́н-д'Еме́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Бордо, 60 км на південний захід від Періге.

Історія 

1 січня 2019 року Сен-Жульєн-д'Еме, Сент-Елалі-д'Еме i Сент-Інносанс було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Жульєн-Інносанс-Елалі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Жульєн-д'Еме на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жульєн-д'Еме на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь